Ravenswood – miejscowość w Australii, w stanie Queensland
 Ravenswood – miejscowość w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Jackson
 Ravenswood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Ravenswood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Ravenswood – amerykański serial telewizyjny